Morgan – jednostka mapowa (genetyka)
 Morgan – rasa  koni
 Morgan Motor Company – brytyjski producent samochodów
 Morgan – amerykański film fabularny w reżyserii Michaela Akersa

 Ludzie
 Alexander Morgan (ur. 1994) – australijski kolarz
 Augustus De Morgan (1806–1871) – angielski matematyk
 Charles Langbridge Morgan (1894–1958) – angielski pisarz i krytyk
 Colin Morgan (ur. 1986) – irlandzki aktor
 Darren Morgan (ur. 1966) − walijski snookerzysta
 Evelyn De Morgan (1855–1919) – angielska malarka
 Henry Morgan (1635–1688) – walijski bukanier 
 Jacques de Morgan (1857–1924) – francuski inżynier górnictwa, archeolog
 Jason Morgan (ur. 1976) – kanadyjski hokeista
 John Pierpont Morgan (1837–1913) – amerykański finansista
 Lewis Henry Morgan (1818–1881) – amerykański antropolog
 Richard Morgan (ur. 1965) – brytyjski pisarz
 Thomas Hunt Morgan (1866–1945) – amerykański genetyk

 Miejscowości w Australii
 Morgan – miasto w stanie Australia Południowa
 Miejscowości w USA
 Morgan – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Calhoun
 Morgan – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Morgan – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bosque
 Morgan – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Morgan
 Morgan – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Morgan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto

 Gminy w USA
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Morgan (ang. Morgan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones
 Morgan (ang. Morgan Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Morgan (ang. Morgan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Utah
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) – w stanie Wirginia Zachodnia

zobacz też

 Prawa De Morgana
 Centymorgan